Huygens ist der Familienname von:

 Christiaan Huygens (1629–1695), niederländischer Physiker, Astronom und Mathematiker 
 Christiaan Bangeman Huygens (1772–1857), niederländischer Adeliger und Diplomat
 Constantijn Huygens (1596–1687), niederländischer Diplomat und Dichter, Vater des Christiaan Huygens
 Constantijn Huygens Junior (1628–1697), niederländischer Staatsmann
 Constantijn Huygens III., niederländischer Landschaftsmaler
 Cornélie Huygens (1848–1902), niederländische Frauenrechtlerin, Autorin und Sozialdemokratin

Huygens bezeichnet ebenfalls:
 einen elementaren Grundsatz der Wellenlehre, siehe Huygenssches Prinzip 
 das europäische Landemodul der Raumsonde Cassini-Huygens (1997–2005) auf dem Saturnmond Titan
 einen Asteroid, siehe (2801) Huygens
 einen Berg auf dem Erdmond, siehe Mons Huygens
 einer der ersten Okulartypen, siehe Huygens-Okular
 eine im Karlsruher Physikkurs verwendete Maßeinheit für den Impuls, siehe Karlsruher Physikkurs#Inhalt
 Huygens (Supercomputer), niederländischer Supercomputer 
 Huygens (Marskrater), Krater auf dem Planeten Mars

Siehe auch:
 Jan Huygen van Linschoten (1563–1611), holländischer Autor und Entdecker 
 Wilm Huygen (* 1979), deutscher Filmemacher